Составы команд-участниц Кубка конфедераций 2009 представлены ниже. За 24 часа до своего первого матча они имели право заменить травмированного футболиста. В состав должно было входить по 23 игрока, из них 3 — голкиперы. Возраст игроков приведён по состоянию на 14 июня 2009 года — день старта турнира.

Группа A



Состав был объявлен 1 июня. 5 июня травмированного Андреса Иньесту заменили на Пабло Эрнандеса.

Состав был объявлен 7 мая. 22 мая травмированного Райана Нелсена заменили на Ивана Вицелича.

Состав был объявлен 4 июня.

Группа B

Состав был объявлен 21 мая. 29 мая травмированных Алекса и Андерсона заменили на Миранду и Клеберсона.

10 июня травмированного Амра Заки заменили на Мохаммеда Абугришу.

Состав был объявлен 4 июня.

Состав был объявлен 7 июня.

Примечания 

2009
2009 год в футболе
Кубок конфедераций